Криш се може односити на:

 Кереш (река), река у Румунији и Мађарској

или:

 Криш (Муреш), насеље у Румунији, у округу Муреш
 Криш (Хунедоара), насеље у Румунији, у округу Хунедоара